Sergio Busquets Burgos (ur. 16 lipca 1988 w Sabadell) – hiszpański piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona, którego jest kapitanem. W latach 2009–2022 reprezentant Hiszpanii z którą zdobył Mistrzostwo Świata 2010 i Mistrzostwo Europy 2012.

Życiorys 
Busquets grał do 2005 w drużynie Jàbac Can Jofresa. Od 2005 do 2007 reprezentował barwy najwyższej kategorii wiekowej spośród juniorskich zespołów Barcelony – Juvenil A. Zdobył z nią Puchar Króla juniorów oraz wygrał División de Honor. W maju 2007 został powołany przez Franka Rijkaarda do pierwszej drużyny na mecze Pucharu Katalonii. Swój debiut zaliczył w finale, w którym rywalem Barcelony był RCD Espanyol. Busquets pojawił się na boisku w drugiej połowie, zmieniając Lluísa Sastre.

Od sezonu 2008/2009 gra w pierwszym zespole Barcelony.

W 2009 zadebiutował w reprezentacji seniorów Hiszpanii w meczu eliminacji Mistrzostwa Świata 2010 w RPA z Turcją.

27 maja 2009 razem z FC Barceloną wygrał Ligę Mistrzów pokonując w finale Manchester United 2:0. Potem sięgnął po to trofeum w 2010/2011 pokonując kolejny raz Manchester United 3:1. Trzeci raz po Puchar Europy sięgnął 6 czerwca 2015 wygrywając z Juventusem 3:1.

Sergio w 2014 odziedziczył numer „5” po legendarnym kapitanie Barçy Carlesie Puyolu, który zakończył karierę.

16 grudnia 2022 ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Ma młodszego brata Aitora. Ich ojciec Carles Busquets był piłkarzem Barcelony w latach 90. XX wieku.

Statystyki klubowe 
Stan na 12 marca 2023

Sukcesy

FC Barcelona 
 Mistrzostwo Hiszpanii: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019
 Puchar Króla: 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021
 Superpuchar Hiszpanii: 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022/2023
 Liga Mistrzów UEFA: 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015
 Superpuchar Europy UEFA: 2009, 2011, 2015
 Klubowe mistrzostwo świata: 2009, 2011, 2015

Reprezentacyjne 
 Mistrzostwo świata: 2010
 Mistrzostwo Europy: 2012
 Wicemistrzostwo Pucharu Konfederacji: 2013
 3. miejsce w Pucharze Konfederacji: 2009

Wyróżnienia 
 Bravo Award: 2009
 Najlepszy piłkarz młodego pokolenia wg LFP: 2009
 Drużyna turnieju Mistrzostw Europy: 2012
 Drużyna sezonu Ligi Mistrzów: 2014/2015
 Drużyna sezonu Primera División: 2015/2016

Rekordy 
 Najwięcej występów w historii El Clásico: 46 meczów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Hiszpanii w piłce nożnej
Katalońscy piłkarze
Piłkarze FC Barcelona
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2013
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Mistrzowie Świata w Piłce Nożnej
Mistrzowie Europy w Piłce Nożnej
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Ludzie urodzeni w Sabadell
Urodzeni w 1988